Frykholm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Annie Frykholm (1872–1955), svensk textilkonstnärinna
 Arne Frykholm (1917–2000), svensk stridsflygare och läkare
 Clas-Uno Frykholm (född 1948), svensk ämbetsman
 David Frykholm (född 1980), svensk friidrottare
 Harald Frykholm (1879–1937), svensk missionär.
 John Frykholm (1837–1904), svensk sjömilitär
 Maria Barbara Frykholm (1832–1871), svensk författarinna, tonsättarinna och översättarinna
 Nils Frykholm (1875–1954), svensk veterinär
 Nils Fredrik Frykholm (1823–1876), svensk ingenjör och officer

Svenska efternamn